Sysmä kan avse:
Sysmä kommun i Finland, 
Sysmä kyrka, 
Sysmä (Södra Savolax) insjö, , insjö i Jorois kommun (33,1 km²)
Sysmä (Ilomants, Norra Karelen, Finland) insjö,  (11,83 km²)

Se även
Sysmäjärvi, Outokumpu kommun, Norra Karelen  (6,87 km²)